Ольговский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Калужская область 

 Ольговский сельсовет (с 2002 года сельский округ) Октябрьского района ( с 2002 года округа) города Калуги; в 2010 году сельский округ и внутригородской округ упразднены

Курская область 

 Ольговский сельсовет Кореневского района

Московская губерния / Московская область 

 Ольговский сельсовет
 Обольяновской волости Дмитровского уезда Московской губернии / Московской области (1918—1929)
 Дмитровского района Московского округа Московской области (1929—1930)
 Дмитровского района (1930—1935)
 Коммунистического района (1935—1957)
 Дмитровского района (1957—1960); сельсовет упразднён

Омский округ 

 Ольговский сельсовет (1925—1934)
 Крестинского района (1925—1928)
 Черлакского района (1928—1934)

1925—1929: в составе Сибирского края; 1929—1934: в составе Западно-Сибирского края

Томская область 

 Ольговский сельсовет
 Александровской волости Томского уезда Томской губернии (1920—1924)
 Томского 1-го (Томского Северного) района (1924—1930)
 Томского уезда Томской губернии (1924—1925)
 Томского округа (1925—1930)
 Томского района (1930—1933)
 сельской местности Томского горсовета (1933—1936)
 Туганского района (1936—1953)

1925—1929: в составе Сибирского края; 1929—1934: в составе Западно-Сибирского края

Украина

Херсонская область 

 Ольговский сельский совет Бериславского района (упразднён в 2020 году)